Алекса́ндр Па́влович Хава́нов (род. 30 января 1972 года, Москва, СССР) — российский хоккеист, защитник, игрок сборной России. В настоящее время — хоккейный эксперт, телекомментатор.

Карьера

Клубная 
Александр Хаванов окончил МИСИ по специальности «инженер-строитель». В сезоне 1992/1993 выступал в клубах Хоккейной лиги Восточного побережья «Бирмингем Буллс» и «Роли АйсКэпс». Затем играл за российские СКА, «Северсталь», «Динамо» (Москва); в составе последнего в 2000 году он стал чемпионом России.

Хаванов был выбран под общим 232-м номером на драфте НХЛ 1999 года командой «Сент-Луис Блюз». Отыграв четыре сезона за «Блюзменов», в 2005 году вернулся в СКА на время локаута НХЛ. После сезона в России он вернулся за океан, но уже в «Торонто Мейпл Лифс». В сезоне 2006/2007 Хаванов перешёл в клуб Швейцарской национальной лиги «Давос», в составе которого стал чемпионом Швейцарии и выиграл Кубок Шпенглера. Летом 2007 года завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет.

С 2012 года был назначен консультантом омского «Авангарда». С 12 июля 2021 года - скаут ХК "Питтсбург Пингвинз" по Европе.

Эксперт и комментатор на телеканалах «КХЛ ТВ» и «Матч ТВ».

В сборной 
В составе сборной России Хаванов играл на трёх чемпионатах мира 1999, 2000 и 2003 годов, а также на Кубке мира 2004.

Статистика

Клубная

Международная

Ссылки 
Профиль игрока на сайте eliteprospects.com

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Игроки «Роли АйсКэпс»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК «Давос»
Спортивные комментаторы России